Poet and Peasant – cortometraggio del 1912 diretto da William V. Ranous
 Poet and Peasant – cortometraggio del 1915 diretto da Arthur V. Johnson